USS John Adams je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA. Ime so dobile  po Johnu Adamsu, drugemu predsedniku ZDA.

Plovila 
 USS John Adams (1799) 
 USS John Adams (SSBN-620)

John Adams